Рюффе́-лез-Эшире́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Дижон 1-й кантон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21535.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1193 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 757 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 575 были экономически активными, 182 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 575 активных жителей работали 543 человека (276 мужчин и 267 женщин), безработных было 32 (15 мужчин и 17 женщин). Среди 182 неактивных 79 человек были учениками или студентами, 81 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Рюффе-лез-Эшире 

Коммуны департамента Кот-д’Ор